Lagerfeld peut désigner :

Patronyme 

 Karl Lagerfeld (1933-2019), grand couturier, photographe, illustrateur, réalisateur et éditeur allemand ;
 Otto Lagerfeld (1881-1967), entrepreneur allemand, père du précédent ;
 , journaliste et éditeur de magazine américain.

Autre 

 , documentaire français.

Voir aussi